Budug kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Buduq, ort, Quba,

Indonesien 

 Desa Budug, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar